Un Américain à Paris est un poème symphonique composé en 1928 par George Gershwin. Sa musique a été utilisée dans les œuvres suivantes :
 Un Américain à Paris est également un film de Vincente Minnelli, sorti en 1951, mettant en vedette Gene Kelly ;
  est un ballet créé en 2005 ;
 Un Américain à Paris est une comédie musicale créée en 2015, d'après le film Un Américain à Paris.